Ирвайн ( ) — город в округе Ориндж штата Калифорнии, США. Население 282 572 человек (2018). Основным застройщиком в городе являлась Ирвайн компани, которая развивала эту территорию с 1960-х.

Здесь находится филиал Калифорнийского университета, а также расквартированы офисы Blizzard Entertainment, Broadcom и Verizon Wireless.

Ирвайн известен высоким уровнем школьного образования. В 2008 году по этому показателю город был удостоен четвёртого места по США, а также пятого места в штате  по уровню жизни. Помимо этого, в 2010 году ФБР отметило Ирвайн как город с наименьшим уровнем преступности среди городов с населением свыше 100 000 человек. В 2008 году Ирвайн занимал седьмое место по стране по показателю среднего дохода среди городов с населением свыше 65 000 человек.

Население 
По данным переписи населения США 2010 года численность населения составляла 212 375 человек. Плотность населения 1233,9 человек на км². Расовый состав: 50,5 % белых, 39,2 % азиатов, 1,8 % афроамериканцев, 0,2 % коренных американцев, 0,2 % гавайцев и выходцев с тихоокеанских островов, 2,8 % других рас, 5,5 % потомков двух и более рас.

Климат 
Климат Ирвайна является средиземноморским. Дожди выпадают в основном в зимние месяцы.

Бизнес 
Следующие компании имеют головные офисы в Ирвайне:

 Allergan, Inc.
 ATEN Technology, Inc. (a division of ATEN International, Inc.)
 BAX Global
 Blizzard Entertainment
 Boot Barn
 Broadcom Corporation
 CorVel Corporation
 eMachines
 Epicor Software Corporation
 Felt Bicycles
 Fisker Coachbuild
 Freedom Communications
 Gateway, Inc.
 Golden State Foods
 HID
 iLounge
 K2 Network
 Kofax
 In-N-Out Burger
 LA Fitness
 Maruchan, Inc.
 Meade Instruments
 Masimo
 Multi Media, LLC
 O’Neill, Inc.
 Online Trading Academy
 Obsidian Entertainment
 Paragon Software Group
 Point of View, Inc.
 Printronix
 Quicksilver Software
 Ready at Dawn
 Red 5 Studios
 Ruby's Diner
 St. John
 Standard Pacific Homes
 Spectrum Group International
 Superformance, LLC
 Taco Bell (a division of Yum! Brands, Inc.)
 Ultimate Ears
 Vizio
 WaterHealth International
 Western Digital
 Western Mutual Insurance Group
 Zymo Research

Также представительствами в Ирвайне обладают следующие корпорации:

 Asics
 Atlus
 BenQ Corporation
 Kia Motors
 Marukome
 Mazda Motor Corporation
 Nikken
 NHN
 Samsung Electronics (IT and Printing Division)
 Sega
 Shimano
 Toshiba Corporation

Города-побратимы 
  Эрмосильо () (Сонора, Мексика)
  Цукуба () (Префектура Ибараки, Япония)
  Таоюань () (Таоюань, Тайвань)

Примечания

Ссылки 
 City of Irvine — Homepage 

Населённые пункты округа Ориндж (Калифорния)
Города Калифорнии